Prins Georg, Prins George, Prins Georges kan henvise til flere personer:

 Prins Jørgen af Danmark (kendt i Storbritannien som Prince George of Denmark) (1653–1708) – søn af Kong Frederik 3. af Danmark, gift med Dronning Anne af Storbritannien
 Prins Georg af Grækenland (1869–1957) – søn af Kong Georg 1. af Grækenland
 Prins George, Hertug af Kent (1902–1942) – søn af Kong Georg 5. af Storbritannien
 Prins Georg af Danmark (1920–1986) – søn af Prins Axel af Danmark, oldebarn af Kong Christian 9. af Danmark
 Prins George af Cambridge (født 2013) – søn af Prins William, hertug af Cambridge, barnebarn af Kong Charles 3. af Storbritannien

Se også 
 Georg (navn)